Rosenborg Ballklub, squadra di calcio di Trondheim, Norvegia
Castello di Rosenborg, castello di Copenaghen, Danimarca